

Nom de famille

 (1851-1934), commissaire et policier britannique ;
 Helen Wodehouse (1880-1964), directrice de collège et universitaire britannique ;

 (1887-1941), officier britannique de la Royal Navy
 P.G. Wodehouse (1881-1975), écrivain britannique ;

 (1892-1940), joueur britannique de cricket ;
 (c. 1585-1658), homme politique britannique.

Voir aussi